

Astronomia 
 387 Aquitania – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Aquitania – comune della Colombia
 Aquitania – regione della Francia

Letteratura 
 Aquitania (The Aquitaine Progression) – romanzo di Robert Ludlum del 1984

Storia 
 Gallia Aquitania – antica provincia romana
 Aquitania prima – antica provincia romana
 Aquitania seconda – antica provincia romana
 Aquitania terza o Novempopulana – antica provincia romana
 Ducato d'Aquitania – stato medioevale
 Via Aquitania – antica strada romana della Gallia

Altro 
 RMS Aquitania – transatlantico